BUD steht für:

 Bergunfalldienst
 Black Urine Disease
 Budapest Liszt Ferenc Flughafen, der internationale Verkehrsflughafen der ungarischen Hauptstadt Budapest nach dem IATA-Code
 Budweiser (Anheuser-Busch), Börsenkürzel einer US-amerikanischen Brauerei

Orte in Norwegen:

 Bud (Norwegen), Dorf der Kommune Fræna in der Provinz Møre og Romsdal

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bud (Indiana), im Johnson County
 Bud (West Virginia)
 Bud (Wisconsin), im Vernon County

Bud steht für:

 Bud (Vorname), ein englischer Vorname
 Budweiser (Anheuser-Busch) (in den USA allgemein als Bud bekannt), eine US-amerikanische Biermarke des Braukonzerns Anheuser-Busch Companies
 eine englische Bezeichnung für die weiblichen Blüten der Hanf-Pflanze
 eine englische Bezeichnung für kabellose Kopfhörer 

Bud ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Bud (* 1985), rumänischer Fußballspieler
 Elsa Maria Bud (1883–), deutsche Schriftstellerin
 János Bud (1880–1950), ungarischer Statistiker, Politiker und Minister
 Walter Bud (1890–1915), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Budd
 But
 Butt

Abkürzung